Selatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Selatan (ö i Indonesien), Moluckerna, 
 Sumatra Selatan
 Sulawesi Selatan
 Tanjung Selatan

Malaysia 

 Selatan (distrikt i Malaysia), Pinang, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar